Jméno a příjmení Karel Anderle nosí více osob:

 Karel Anderle (fotograf) (1875–1918) – český amatérský fotograf
 Karel Anderle (lesník) (1876–?) – český lesník, vysokoškolský profesor a pedagog